LTE steht als Abkürzung für:

Telekommunikation:
 Long Term Evolution, Mobilfunkstandard der vierten Generation (3,9G-Standard)
 LTE-Advanced, Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards Long Term Evolution, auch 4G genannt
 LTE-Modem, ein Peripheriegerät zur Nutzung des LTE-Mobilfunknetzes

Technik und Naturwissenschaften:
 Lichttechnische Einrichtung, siehe Fahrzeugbeleuchtung
 Loss of tail-rotor effectiveness, Gefahrensituation beim Hubschrauberflug
 Local thermodynamic equilibrium, siehe Lokales thermodynamisches Gleichgewicht
 lower than or equal, siehe Vergleichsoperator

Unternehmen:
 LTE International Airways (zeitweise LTE-Volar), eine ehemalige spanische Charterfluggesellschaft, Sitz in Palma
 LTE Logistik- und Transport, eine österreichische Eisenbahngesellschaft

Kultur:
 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, ein litauisches Lexikon
 Liquid Tension Experiment, ein Progressive-Rock-Projekt

Siehe auch:

LTE